La Copa de Competencia «La Nación» 1913, fue la primera edición de este campeonato, llamado también Concurso por Eliminación. Se trató de un torneo oficial no regular organizado por la Federación Argentina de Football, entidad disidente, reconocida con posterioridad.

La modalidad de disputa fue por eliminación directa, en partido único, y participaron todos los equipos de Primera División, exceptuando a Tigre; y a los de División Intermedia, siendo la primera copa de Primera División en incluir equipos de segunda categoría. El trofeo con el que se premiaba al ganador fue donado por las autoridades del diario La Nación, motivo por el cual lleva su nombre.

El ganador fue el Club Atlético Rosario Central, que consiguió así su primer título nacional oficial de su historia.

Equipos participantes

Primera División

Categorías inferiores

Federación Rosarina 

<center>
{| width=75%
|-
|bgcolor=#EBF5FF align="left"| Rosario Central
|bgcolor=#EBF5FF align="left"| Sparta
|bgcolor=#EBF5FF align="left"| Tiro Federal
|}
</center>

 Sistema de disputa 

Fue a eliminación directa a partido único, en caso de empate se recurría tiempo suplementario o directamente a un segundo partido. Argentino de Vélez, Lanús Athletic, Juventud de Tigre y los clubes de Primera División accedieron directamente a dieciseisavos de final. Sparta y Tiro Federal accedieron directamente a Cuartos de final y Rosario Central a semifinales como representantes de la Federación Rosarina de Football.

 Cuadro de desarrollo 

{{Copa de 64 equipos-1 ronda
| RD1= Treintaidosavos de final
| RD2= Dieciseisavos de final
| RD3= Octavos de final
| RD4= Cuartos de final
| RD5= Semifinales
| RD6= Final
| group1=
| group2=
| group3=
| group4=
| group5=
| group6=
| group7=
| group8=

| RD1-seed01=
| RD1-team01=
| RD1-score01=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=
| RD1-score02=

| RD1-seed03=
| RD1-team03=
| RD1-score03=
| RD1-seed04=
| RD1-team04=
| RD1-score04=

| RD1-seed05=
| RD1-team05=
| RD1-score05=
| RD1-seed06=
| RD1-team06=
| RD1-score06=

| RD1-seed07=
| RD1-team07=
| RD1-score07=
| RD1-seed08=
| RD1-team08=
| RD1-score08=

| RD1-seed09=
| RD1-team09=
| RD1-score09=
| RD1-seed10=
| RD1-team10=
| RD1-score10=

| RD1-seed11=
| RD1-team11=
| RD1-score11=
| RD1-seed12=
| RD1-team12=
| RD1-score12=

| RD1-seed13=
| RD1-team13=
| RD1-score13=
| RD1-seed14=
| RD1-team14=
| RD1-score14=

| RD1-seed15=
| RD1-team15=
| RD1-score15=
| RD1-seed16=
| RD1-team16=
| RD1-score16=

| RD1-seed17=
| RD1-team17=
| RD1-score17=
| RD1-seed18=
| RD1-team18=
| RD1-score18=

| RD1-seed19=
| RD1-team19=
| RD1-score19=
| RD1-seed20=
| RD1-team20=
| RD1-score20=

| RD1-seed21=
| RD1-team21=
| RD1-score21=
| RD1-seed22=
| RD1-team22=
| RD1-score22=

| RD1-seed23=
| RD1-team23=
| RD1-score23=
| RD1-seed24=
| RD1-team24=
| RD1-score24=

| RD1-seed25=
| RD1-team25=Honor y Patria
| RD1-score25=1
| RD1-seed26=
| RD1-team26=Instituto Americano
| RD1-score26=1

| RD1-seed27=
| RD1-team27=
| RD1-score27=
| RD1-seed28=
| RD1-team28=
| RD1-score28=

| RD1-seed29=
| RD1-team29=Argentino (N)
| RD1-score29=2
| RD1-seed30=
| RD1-team30=Floresta
| RD1-score30=3

| RD1-seed31=
| RD1-team31=Argentino (A)
| RD1-score31=1
| RD1-seed32=
| RD1-team32=Argentinos Juniors
| RD1-score32=2

| RD1-seed33=
| RD1-team33=
| RD1-score33=
| RD1-seed34=
| RD1-team34=
| RD1-score34=

| RD1-seed35=
| RD1-team35=
| RD1-score35=
| RD1-seed36=
| RD1-team36=
| RD1-score36=

| RD1-seed37=
| RD1-team37=
| RD1-score37=
| RD1-seed38=
| RD1-team38=
| RD1-score38=

| RD1-seed39=
| RD1-team39=
| RD1-score39=
| RD1-seed40=
| RD1-team40=
| RD1-score40=

| RD1-seed41=
| RD1-team41=
| RD1-score41=
| RD1-seed42=
| RD1-team42=
| RD1-score42=

| RD1-seed43=
| RD1-team43=General Belgrano
| RD1-score43=1
| RD1-seed44=
| RD1-team44=Martínez
| RD1-score44=0

| RD1-seed45=
| RD1-team45=
| RD1-score45=
| RD1-seed46=
| RD1-team46=
| RD1-score46=

| RD1-seed47=
| RD1-team47=
| RD1-score47=
| RD1-seed48=
| RD1-team48=
| RD1-score48=

| RD1-seed49=
| RD1-team49=
| RD1-score49=
| RD1-seed50=
| RD1-team50=
| RD1-score50=

| RD1-seed51=
| RD1-team51=
| RD1-score51=
| RD1-seed52=
| RD1-team52=
| RD1-score52=

| RD1-seed53=
| RD1-team53=
| RD1-score53=
| RD1-seed54=
| RD1-team54=
| RD1-score54=

| RD1-seed55=
| RD1-team55=
| RD1-score55=
| RD1-seed56=
| RD1-team56=
| RD1-score56=

| RD1-seed57=
| RD1-team57=
| RD1-score57=
| RD1-seed58=
| RD1-team58=
| RD1-score58=

| RD1-seed59=
| RD1-team59=
| RD1-score59=
| RD1-seed60=
| RD1-team60=
| RD1-score60=

| RD1-seed61=
| RD1-team61=
| RD1-score61=
| RD1-seed62=
| RD1-team62=
| RD1-score62=

| RD1-seed63=
| RD1-team63=
| RD1-score63=
| RD1-seed64=
| RD1-team64=
| RD1-score64=

| RD2-seed01=
| RD2-team01=
| RD2-score01=
| RD2-seed02=
| RD2-team02=
| RD2-score02=

| RD2-seed03=
| RD2-team03=
| RD2-score03=
| RD2-seed04=
| RD2-team04=
| RD2-score04=

| RD2-seed05=
| RD2-team05=
| RD2-score05=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=
| RD2-score06=

| RD2-seed07=
| RD2-team07=
| RD2-score07=
| RD2-seed08=
| RD2-team08=
| RD2-score08=

| RD2-seed09=
| RD2-team09=Gimnasia y Esgrima
| RD2-score09=1 - 3
| RD2-seed10=
| RD2-team10=Lanús Athletic
| RD2-score10=1 - 0

| RD2-seed11=
| RD2-team11=Argentino (Q)
| RD2-score11=3
| RD2-seed12=
| RD2-team12=Juventud de Tigre
| RD2-score12=1

| RD2-seed13=
| RD2-team13=Honor y Patria
| RD2-score13=
| RD2-seed14=
| RD2-team14='''Estudiantes (LP)
| RD2-score14=

Treintaidosavos de final 
Participaron de ella 8 clubes que no eran parte de la Primera División.

Dieciseisavos de final 
A los 4 vencedores de treintaidosavos de final se les sumaron los restantes 3 equipos de categorías inferiores y todos los de Primera División.

Desempates 
Dos partidos tuvieron que repetirse porque en primera instancia terminaron en empate, tras el tiempo suplementario.

Octavos de final 
Participaron los 8 ganadores de dieciseisavos de final.

Cuartos de final 
A los 4 ganadores de los octavos de final se le sumaron dos clubes de la Liga Rosarina.

Semifinales 
A los 3 ganadores de cuartos de final se les sumó Rosario Central.

Final

Ficha

Notas y referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial de la AFA
 Copa de Competencia "La Nación" 1913 RSSSF

Copa de Competencia «La Nación»
Fútbol en 1913
Deporte en Argentina en 1913